

Особи 

 Августін Гамарра-і-Мессія — президент Перу
 Педро Мессія де ла Серда — 5-й віцекороль Нової Гранади

Географічні об'єкти 

 Мессія — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Мессія-сюр-Сорн — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура